Saint-Vigor ist der Name mehrerer französischer Gemeinden: 
 Saint-Vigor im Département Eure
 Saint-Vigor-le-Grand im Département Calvados
 Saint-Vigor-d’Ymonville im Département Seine-Maritime
 Saint-Vigor-des-Monts im Département Manche
 Saint-Vigor-des-Mézerets, ehemalige Gemeinde im Département Calvados